

Letteratura 
 Diario – forma narrativa in cui il racconto è sviluppato cronologicamente
 Diario – raccolta di scritti (1834-1855) di Søren Kierkegaard
 Diario – opera postuma (1947) di Anna Frank
 Diario – raccolta di scritti di François Mauriac

Musica 
 Diario – album del 1979 di Gloriana

Editoria 
 Diario – rivista fondata nel 1985 da Piergiorgio Bellocchio e Alfonso Berardinelli
 Diario – rivista italiana del 1996 pubblicata fino al 2009

Pagine correlate 
Diari
Diary